Charles Godefroy – aviatore francese
 Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne – nobile francese